Mark I, Mark 1ou Mk 1 qui désigne le premier modèle d'une série peut faire référence à :
 en informatique, plusieurs calculateurs datant des débuts de l'informatique :
 Harvard Mark I,
 Manchester Mark I,
 Ferranti Mark I,
 Mark I (char), l'un des premiers chars d'assaut, utilisé durant la Première Guerre mondiale,
 Matilda Mark I, char d'assaut britannique de la Seconde Guerre mondiale,
 Webley Mark I à V, réglementaire dans l'armée britannique de 1887 à 1915.
 Lewis Mark I, un fusil-mitrailleur de la première guerre mondiale,
 Mesa Boogie Mark I, modèle d'amplificateur de guitare,
 Voiture Mark 1, types de voitures de chemin de fer et d'automotrices anglaises construits de 1951 aux années 1970,
 Otomat Mk 1, missile,
 premier modèle de réacteur à eau bouillante de la compagnie General Electric (Aux États-Unis, sur 35 réacteurs à eau bouillante en activité en 2011, 23 réacteurs étaient de type Mark I ; du même modèle que 5 de ceux qui ont été impliqués dans les accidents nucléaires de Fukushima-Daiichi et qui ont fait suite au Séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku).

Voir aussi

Système de désignation de modèles Mark

Références